peut désigner :

Technologie 

 , un élément de la Station spatiale internationale ;
 , un câble à fibre optique ;
 VSS Unity, un véhicule spatial sub-orbital.

Informatique 

 , un moteur de jeu vidéo ;
 , un gestionnaire de bureau créé pour Ubuntu ;
 Unity est une librairie d'Injection de dépendances du Framework Dotnet.

Jeux vidéo 
 Assassin's Creed Unity, un épisode de la saga de jeux vidéo Assassin's Creed.

Musique

Chanson 

 , une chanson du groupe .
 , une chanson de Afrika Bambaataa et James Brown

Album 

 , un album du groupe Alastis ;
 , un album de Avishai Cohen.

Cinéma 

 Unity, un documentaire réalisé par Shaun Monson.

Toponymes 
 Unity, une municipalité du New Hampshire aux États-Unis ;
 Unity, une municipalité de l'Oregon aux États-Unis.
 Unity (Maine)

Voir aussi 

 

Homonymie de titre